Rotkreuz-Museum steht für:
 Rotkreuz-Museum Berlin
 Rotkreuz-Museum Essen
 Rotkreuz-Museum Nürnberg
 Rotkreuz-Museum vogelsang ip in der NS-Ordensburg Vogelsang
 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in der Schweizer Stadt Genf
 Internationales Museum des Roten Kreuzes in der italienischen Stadt Castiglione delle Stiviere